Gemini kan syfta på:

 Gemini (Sverige) – en musikgrupp från Sverige
 Gemini (musikalbum) – ett musikalbum med den svenska popduon Gemini som gavs ut 1985
 Gemini Five –  ett svenskt hårdrocksband från Stockholm bildat 2001
 Gemini (Portugal) – en musikgrupp från Portugal
 Gemini (Kina) – en musikgrupp från Kina
 Gemini (Ungern) – en musikgrupp från Ungern
 Jemini – en musikgrupp från Storbritannien
 Geminiprogrammet – ett rymdprojektet
 Gemini (teleskop) – ett internationellt astronomiskt teleskopprojekt
 Gemini – det latinska namnet på den astronomiska stjärnbilden Tvillingarna (stjärnbild)
 Gemini – det latinska namnet på det astrologiska stjärntecknet Tvillingarna (stjärntecken)
 Gemini (rollspel) – ett svenskt rollspel utgivet av Cell Entertainment
 Gemini Award – ett kanadensiskt TV-pris
 Gemini Suite – ett verk av kompositören och musikern Jon Lord inspelad i De Lane Lea i mars 1971

Se även
 Capgemini –  ett stort franskt management- och IT-konsultbolag